Апертура 2014 () — первая половина 81-го сезона чемпионата Сальвадора по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 7 декабря, а ответные состоялись 14—15 декабря.

|}

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Апертура 2014 на rsssf.com

2014
Сальвадор
2014 год в Сальвадоре